Костайница —  город в Республике Сербской в составе БиГ
 Костайница —  село в Республике Сербской в составе БиГ, община Добой
 Костайница —  община в Республике Сербской в составе БиГ
 Костайница — название города Хрватска-Костайница в Хорватии до 1995 года